Тетрафторобора́т ка́лия — неорганическое соединение,
соль калия и борофтористоводородной кислоты с формулой K[BF],
бесцветные кристаллы,
слабо растворяется в воде.

Получение 
 Действие борофтористоводородной кислоты на карбонат калия:

Физические свойства 
Тетрафтороборат калия образует бесцветные кристаллы .

При температуре 283 °C переходит в кубическую фазу,
параметры ячейки  = 0,726 нм.

Слабо растворяется в холодных воде и этаноле, лучше в горячих.

Химические свойства 
 В водных растворах подвергается медленному гидролизу:

Применение 
 Флюсы для пайки и сварки цветных металлов.
 Компонент электролитов при рафинировании и получении покрытий цветных металлов.
 Относится к многотоннажному производству, ГОСТ/ТУ 6-09-5304-86, цена ≈10$/кг.

Нахождение в природе 
В природе встречается редкий минерал авогадрит, представляющий собой тетрафтороборат калия, в котором калий частично замещён цезием.

Литература

Примечания 

калия
Соли калия